Le tournoi de tennis de Suède 2006 est un tournoi se déroulant sur terre battue du 10 au  .

Faits marquants 
Tommy Robredo remporte son  en simple face à Nikolay Davydenko.En double, la paire suédoise Jonas Björkman/Thomas Johansson remportent le titre. C'est le  pour Jonas Björkman et le seul en carrière pour Thomas Johansson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède

Liens externes 
  Site officiel du tournoi 
  Site de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Suède en 2006
Tennis en juillet 2006